Ampasimadinika – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Toamasina II
 Ampasimadinika – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Vatomandry